Il doppio dell'HP Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Chuang Chia-jung e Lisa Raymond hanno battuto in finale Chanelle Scheepers e Abigail Spears con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Chuang Chia-jung /  Lisa Raymond (campionesse)
 Vania King /  Sania Mirza (quarti)

  İpek Şenoğlu /  Jaroslava Švedova (quarti)  
  Jill Craybas /  Tamarine Tanasugarn (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
Tabellone principale

HP Open 2009